Суперкубок України з футболу 2006 — третій розіграш Суперкубка України, щорічного футбольного матчу, в якому зустрічаються чемпіон країни та володар Кубка України попереднього сезону. Матч відбувся 16 липня 2006 року в місті Одесі на стадіоні «Чорноморець» у присутності понад 34 тис. глядачів. У матчі зустрілися донецький «Шахтар» як чемпіон України сезону 2005—2006 і київське «Динамо» — володар Кубка. Перемогу в матчі з рахунком 2:0 святкували кияни.

Протокол матчу 

* Примітки:В — воротар, ЗХ — захисник, ПЗ — півзахисник, НП — нападник

Статистика

Посилання 
 Протокол матчу на сайті донецького «Шахтаря»

2006 у футболі
2006
Спортивні змагання в Одесі
2006 в українському спорті
Події 16 липня
Липень 2006
2006 в Одесі